Motocyklowe Grand Prix Francji 2012 – czwarta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 20 maja 2012 roku na torze Bugatti Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2012
2012 we Francji
2012